Sinalização celular
Sinalização rodoviária
Sinalização (telecomunicações)
Sinalização urbana
Design de sinalização